Jamno bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Jamno, See in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Jamno (Koszalin), Stadtteil von Koszalin, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Jamno (Przewóz), Dorf in der Landgemeinde Przewóz, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Jamno (Słońsk), Dorf in der Landgemeinde Słońsk, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Jamno, obersorbischer Name von Jahmen, Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Groß Jamno, Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland
 Klein Jamno, Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland